Љано лос Патитос има више значења:

 Љано лос Патитос, Лоте 1 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Љано лос Патитос, Лоте 3 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику